Аренсбург — топоним.
 Аренсбург — город в Германии.
 Аренсбург — прежнее название эстонского города Курессааре (остров Сааремаа).
 Аренсбургский замок — замок в Куреесааре постройки XIV века.

Примечания